Торго́вый переулок — название переулков в различных населённых пунктах России.

 Торговый переулок — переулок в Санкт-Петербурге.
 Торговый переулок — переулок в Ярославле.

См. также 
 Торговый мост
 Торговая площадь
 Торговая улица